102 může být:

 102 (číslo) – přirozené číslo
 102 – rok
 102 př. n. l. – rok
 Silnice II/102 – silnice II. třídy Praha – Milevsko
 Messier 102, nazvaná Vřetenová galaxie – čočková galaxie v souhvězdí Draka
 STS-102 – let raketoplánu Discovery v březnu 2001